Repubblica Autonoma di Naxçıvan – repubblica autonoma dell'Azerbaigian
Repubblica Socialista Sovietica Autonoma di Naxçıvan – repubblica autonoma della RSS Azera all'interno dell'Unione Sovietica
Naxçıvan (città) – capoluogo della repubblica di Naxçıvan
Naxçıvan (fiume) – fiume dell'Azerbaigian